Miguel Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Miguel Rodríguez (Tischtennisspieler), spanischer Tischtennisspieler 
 Miguel Rodríguez Orejuela (* 1943), kolumbianischer Drogenhändler
 Miguel Rodriguez Rodriguez (1931–2001), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Arecibo
 Miguel Rodríguez Ruiz (* 1935), spanischer Ordensgeistlicher, Theologe und Hochschullehrer

 Miguel Eduardo Rodríguez Torres (* 1964), venezolanischer Politiker